Eds församling kan syfta på:
Eds församling, Stockholms stift – en församling i Stockholms stift
Eds församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift
Eds församling, Härnösands stift, en församling i Härnösands stift
Dals-Eds församling – hette före den 1 januari 1886 Eds församling